«Who's That Girl» — перший саундтрековий альбом американської співачки Мадонни. Випущений 21 липня 1987 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни